Rue de l'Argonne peut faire référence à :
 Rue de l'Argonne (Bruxelles)
 Rue de l'Argonne (Paris)
 Rue de l'Argonne (Orléans)

Voir aussi